О́золиня () — латышская фамилия, женский вариант фамилии Озолиньш.

 Озолиня, Бенита Аугустовна (1903—1984) — актриса, заслуженная артистка Латвийской ССР (1956).
 Озолиня, Лилита Арвидовна (род. 1947) — советская и латвийская актриса.
 Озолина, Эльвира Анатольевна (род. 1939) — советская и латвийская метательница копья.